Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo maschile